Stanisław Zarębski ps. „Choiński” (1893–1944) – kapitan administracji Wojska Polskiego, komendant powiatowy POW w Miechowie, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), oficer PUWFiPW, jeniec Oflagu VI B Dössel
 Stanisław Zarębski ps. „Wyrwa” (ur. 1900) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)

Uwagi

Przypisy